Кри́тика (от  из  «искусство разбирать, суждение») — розыск и сужденье о достоинствах и недостатках какого-либо труда, анализ, оценка о явлениях какой-либо области человеческой деятельности. 

Задачами критики являются:
 выявление противоречий;
 выявление ошибок и их разбор;
 разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать оценку (например, литературная критика);
 исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-либо (например, критика текста, критика исторических источников);
 оценка;

Критик (, от  — искусство разбирать, судить) — человек (специалист), сферой деятельности которого является критика, то есть анализ, оценка и суждение о явлениях какой-либо из областей человеческой деятельности, обычно в сфере культуры.

См. также 

 Взыскательная критика
 Закон противоречия
 Кинокритика
 Когнитивный диссонанс
 Критическое мышление
 Логика
 Некритичность

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

Логика